Tick Tock (Clean Bandit & Mabel), een nummer uit 2020 van de Britse elektronische muziekgroep Clean Bandit en de Britse zangeres Mabel
Tick Tock (2000), een film uit 2000 geregisseerd door Kevin Tenney
Tick-Tock (single), een single van de Oekraïense zangeres Maria Jaremtsjoek
Tick-Tock (Intel), een productiemodel gebruikt door Intel

Zie ook
 TikTok, een socialemedia-app voor korte muziekvideo's
 TiK ToK, debuutsingle van de Amerikaanse zangeres Kesha.
 TikTok (lied), een lied van Dopebwoy in samenwerking met Boef en Srno uit 2019